Molekulska formula -{C27H42O3}- se može odnositi na:

 HU-308
 Metenolon enantat
 Diosgenin
 Jamogenin